Кубок Франции по футболу 2020/2021 — 104-й розыгрыш кубка Франции, проводимый Федерацией футбола Франции. В турнире приняли участие клубы Франции. 
Действующий чемпион «Пари Сен-Жермен» защитил свой титул обыграв в финале «Монако».

Команды 
Первые шесть раундов и предварительные туры организуются региональными лигами и заморскими территориями, которые позволяют командам из своей лиги входить в турнир в любой момент вплоть до третьего раунда. Команды из Насьональ 3 начинают турнир с третьего раунда, команды из Насьональ 2 — с четвёртого, а команды из Насьональ — с пятого.

В седьмом раунде к 145 командам, отобравшимся из региональных лиг, 11 командам, отобравшимся из заморских территорий, присоединяются 20 команд Лиги 2.

В 1/32 финала к отобравшимся командам присоединяются 20 клубов Лиги 1.

1/32 финала 
20 команд Лиги 1 присоединились к турниру на этом этапе. Жеребьёвка была разделена на четыре группы, чтобы обеспечить равное распределение команд от каждого уровня, с географической близостью вторичным фактором.

1/16 финала

Команды
 «ПСЖ»
 «Лион»
 «Монако»
 «Лилль»
 «Марсель»
 «Анже»
 «Ред Стар»
 «Ланс»
 «Сошо»
 «Ницца»
 «Валансьен»
 «Мец»
 «ГФА 74»
 «Анси»
 «Ле-Пюи»
 «Лорьян»
 «Сомур Олимпик»
 «Монтаньярде»
 «Обань»
 «Тулуза»
 «Кане Руссийон»
 «Бове»
 «Булонь»
 «Раморантин»
 «Шатобриан»
 «Алес»
 «Монпелье»
 «Брест»
 «Газелек Аяччо»
 «Сен-Луи Нойвег»
 «Седан»
 «Францискан»

1/8 финала

Матчи

1/4 финала

Полуфиналы

Финал

Примечания 

2020/2021
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2020/2021